Franz Weidinger ist der Name folgender Personen:

* Franz Weidinger (Politiker) (1841–1916), Bezirksvorsteher von Wien-Neubau
 Franz Weidinger (Diplomat), österreichischer Botschafter
 Franz Weidinger (Mediziner), österreichischer Kardiologe
 Franz Weidinger (Fußballspieler) (* 1944), österreichischer Fußballspieler
 Franz Xaver Weidinger (1890–1972), österreichischer Maler